Vernal může být:

 Místo
 Vernal (Colorado) – vesnice v Coloradu
 Vernal (Illinois) – vesnice v Illinois
 Vernal (Mississippi) – vesnice v Mississippi
 Vernal (Utah) – město v Utahu
 Vernal (vodopád) – vodopád v Kalifornii

 Jiný význam
 Ewen Vernal – skotský hudebník